Exochocepheus är ett släkte av kvalster. Exochocepheus ingår i familjen Scutoverticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Exochocepheus